Kaduna (staat), een staat van Nigeria
 Kaduna (stad), een stad in Nigeria 
Kaduna United FC, een voetbalclub uit deze stad